Saulnières ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Saulnières (Eure-et-Loir)
 Saulnières (Ille-et-Vilaine)